Thabet ibn Koura Al-Harani, aussi transcrit par Thābit ibn Qurra Al-ṢābiʾAl-Ḥarrānī (, né en 836 ou 843 à Harran en Mésopotamie syrienne, mort en 901 ou en 910 à Bagdad) est un mathématicien, astronome, médecin et hippiatre, traducteur et auteur, qui a exercé à Bagdad sous les Abbassides.

Travaux 
Thabet ibn Koura Al-Harani naît dans une région qui a longtemps été sous l'influence hellénistique, avec une tradition d'astronomie ; après la conquête musulmane, ses ancêtres ont commencé à prendre des noms arabes, mais sans se convertir à l'Islam, ce dont ils étaient dispensés. Ainsi, sa langue maternelle est le syriaque, mais il maîtrise aussi le grec et l'arabe. Il rédige la majorité de ses travaux scientifiques en arabe, quelques-uns en syriaque, et traduit de nombreux ouvrages grecs vers l'arabe.

Certaines sources le décrivent comme un changeur de monnaie qui exerçait à Harran. Dans tous les cas, il part exercer à Bagdad sur sollicitation des frères Banou Moussa, afin de traduire pour eux des traités mathématiques grecs.

Il est traducteur d'ouvrages de mathématiques, d'astronomie, de médecine et de philosophie. Il traduit notamment Euclide, Archimède, Apollonios de Perga et Ptolémée.  

Il est aussi l'auteur de cinq ouvrages de médecine et d'hippiatrie. 

Le soutien du mathématicien Muḥammad ibn Mūsā ibn Shākir lui permet de devenir astronome à la cour du calife abasside al-Mu’taḍid à la fin de sa vie.

Œuvres 
Kitāb al-Mafrūdāt (livre des données)
 Kitāb fī Ta'līf al-nisab (Livre sur la composition des rapports) 
 Risāla fi Shakl al-qitā (Traité de la figure sécante)
 Maqāla fī Misāhat al-3;mujassamāt al-mukāfiya Dans la fiction 
L'écrivain tunisien André Nahum décrit Thabet ibn Koura Al-Harani dans son œuvre Le Médecin de Kairouan'', comme un hippiatre dont la conversion à l'Islam lui a attiré les faveurs du calife. Son enseignement s'y inspire essentiellement de Galien et d'Hippocrate, ainsi que du médecin juif Asaph ben Berrechia. Durant son enseignement, Thabet ibn Koura Al-Harani recommande à ses étudiants la lecture de la traduction en hébreu des aphorismes d'Hippocrate, ce qui est difficile car les manuscrits sont très souvent empruntés. Il est le père d'un fils nommé Sinan.

Notes et références 

Naissance en 843
Décès en 910
Hippiatre
Mathématicien du IXe siècle
Scientifique arabo-musulman
Astronome du IXe siècle
Médecin du IXe siècle
Traducteur du IXe siècle
Écrivain de langue arabe au IXe siècle
Mathématicien du haut Moyen Âge
Astronome du haut Moyen Âge
Médecin du haut Moyen Âge
Traducteur du haut Moyen Âge
Écrivain du haut Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom